Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Bet-at-home Cup Kitzbühel 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl nizozemský hráč Robin Haase, kterého v semifinále vyřadil Marcel Granollers.

Soutěž dvouhry vyhrál osmý nasazený hráč Marcel Granollers ze Španělska. V bitvě o titul zdolal argentinskou turnajovou dvojku Juana Mónaca po těsném třísetovém průběhu 0–6, 7–6(7–3) a 6–4. Granollers si připsal první singlový titul sezóny a celkově čtvrtý kariérní.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Philipp Kohlschreiber (2. kolo)
  Juan Mónaco (finále)
  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer (2. kolo)
  Carlos Berlocq (1. kolo)
  Roberto Bautista-Agut (odstoupil)
  Albert Montañés (semifinále)
  'Marcel Granollers (vítěz)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2013
ATP World Tour 2013